Riu Adur, riu de França
 Adur o Audur, antiga comunitat de l'Índia a la presidència de Madras